Луциус Александр Плантагенет Кэри, мастер Фолкленд (; род. 1 февраля 1963) — английский сценарист, продюсер и бывший солдат.

Кэри родился в Хаммерсмите, в семье Люциуса виконта Фолкленда и Кэролайн Батлер. Он вырос в Челси, где его соседями были актёры Андре Морелл и Джоан Гринвуд. Он с двенадцати лет знал, что он хотел работать в киноиндустрии. Он изначально обучался в Вестминстерской школе, но был исключён до начала аттестации, и вместо этого был отправлен в Лоретто в Шотландии. Он ушёл с непримечательными оценками и, после краткого пребывания в качестве руководителя в Нью-Йоркском театре, присоединился к армии по наитию: «Я поспорил с другом, который не думал, что я смогу это сделать, но мне понравилось это. Побывав невероятной болью в шее по поводу авторитета в школе, я принял извращённое наслаждение в том, чтобы мне давали поручения, я их выполнял.»

Он окончил Военную академию Сандхерста в 1985 году и был направлен в Северную Ирландию в период разгара в Конфликта. Он увидел действительную службу во время Войны в заливе, в которой он был прикреплён к компании американских пехотинцев.

Он оставил армию вскоре после войны, и отправился в Голливуд, чтобы начать карьеру сценариста. После десяти лет незначительного успеха, он достиг места в комнате сценаристов первого сезона сериала «Обмани меня» в 2009 году. Он позже стал сценаристом и продюсером «Родина», и также работал над сериалами «Богатые» и «В простом виде».

В 2013 году, он обручился с американской актрисой Дженнифер Марсала, членом актёрского состава «Родины». Брак состоялся в Сомерсете 31 декабря 2013 года. У него есть сын, Луциус (род. 6 февраля 1995 года в Лос-Анджелесе), от первого брака, а также побочный сын, Себастьен (род. 2004).

Он появился в программе BBC «Дар» 10 февраля 2015 года, в которой он встретил своего бывшего товарища-солдата, который пожелал поблагодарить его за спасение его жизни.

Ссылки 

 
 «You can all relax, Brody is back and taking centre stage in Homeland». Tim Walker for The London Evening Standard. 29 November 2013
 «Real hero of Homeland: writer and producer of hit US show saved soldier’s life after IRA mortar attack». Stephen Gordon for The Belfast Telegraph. 9 February 2015

Сценаристы телевидения США
Телепродюсеры США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США